Mais Feliz é o quarto álbum do grupo musical Turma do Pagode, lançado em 2007.

Faixas

Ligações externas
 

Álbuns de 2007
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa